Thedel von Wallmoden ist der Name folgender Personen:

* Thedel von Wallmoden (Verleger) (* 1958), deutscher Germanist und Verleger
 Thedel Friedrich von Wallmoden (1725–1788), deutscher Jurist und Richter 

Thedel von Wallmoden ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 Thedel von Wallmoden (Sagenfigur) (auch Thedel Unvorferd), Sagenfigur von Georg Thym